Mahunkazetes är ett släkte av kvalster. Mahunkazetes ingår i familjen Mochlozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mahunkazetes